Gminy w USA:
 New Prairie (ang. New Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 New Prairie (ang. New Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward